Gerondi ist der (von ihrer Vaterstadt Girona abgeleitete) Name von:

 Nachmanides (1194–1270), Rabbiner und Gelehrter, Arzt und Dichter 
 Jona Gerondi (1200–1263), Rabbiner und Volkserzieher